Illes Verges Britàniques (del seu nom en anglès British Virgin Islands), illes del mar Carib que són territori d'ultramar del Regne Unit
 Buena Vista International, companyia de distribució de pel·lícules i sèries de televisió dels Estats Units
 Bíblia Valenciana Interconfessional, adaptació de la Bíblia Catalana Interconfessional per al País Valencià
 Índex de volum corporal (del seu nom en anglès Body Volume Index), indicador d'obesitat humana alternatiu a l'índex de massa corporal
 BVI també és el codi a l'Euronext de Bureau Veritas, empresa multinacional d'inspecció i auditoria de França